

Ванево — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ванево — село в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства